Бэйлор — фамилия и топоним.

 Бэйлор, Элджин (1934—2021) — бывший американский профессиональный баскетболист.
 Бэйлор — округ, расположен в США, штате Техас.
 Бэйлор Беарз — баскетбольная команда, представляющая Бэйлорский университет.